Enkomi – villaggio del distretto di Famagosta di Cipro
 Enkomi – Sito archeologico di Cipro
 Enkomi – sobborgo di Nicosia a Cipro